Night Train (pel·lícula de 1998), dirigida per John Lynch i protagonitzada per John Hurt i Brenda Blethyn
 Night Train (pel·lícula de 1999), dirigida per Les Bernstien
 Night Train (pel·lícula de 2007), dirigida per Diao Yinan i protagonitzada per Liu Dan i Qi Dao
 Night Train (pel·lícula de 2009), dirigida per Brian King i protagonitzada per Danny Glover, Leelee Sobieski i Steve Zahn